Предикати́вность — многозначный научный термин.
 Предикативность в лингвистике.
 Предикативность в математике.